Rashid eller Rachid kan avse:

 Rashid – en hamnstad på Medelhavets kust i Egypten, se Rosetta, Egypten

Personer
 Rashid Sidek (1968–), en idrottare från Malaysia 
 Rachid Ghezzal (1992–), en algerisk fotbollsspelare

Se även
Rashīd Rēg